Världsmästerskapen i bågskytte är ett internationellt idrottsevenemang i bågskytte som arrangeras av World Archery Federation. Bågskytte-VM har ägt rum sedan 1931.

Mästerskap
Följande tabell visar samtliga värdstäder för världsmästerskap i bågskytte:

Referenser

Världsmästerskapen i bågskytte
Återkommande sportevenemang med premiär 1931